Taglung bezeichnet:

 Taglung-Kloster
 Taglung (Tibetische Zehntausendschaft)

 Taglung-Kagyü